Онохой (станція)
 Онохой (селише)